Volturara puede referirse a:
 Volturara Appula, una localidad y comune italiana de la provincia de Foggia, región de Apulia.
 Volturara Irpina, uno de los municipios o comunas de la provincia de Avellino, en la región de Campania.